Grigny ist die Bezeichnung mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Grigny (Essonne), Gemeinde im Département Essonne
 Grigny (Pas-de-Calais), Gemeinde im Département Pas-de-Calais
 Grigny (Métropole de Lyon), Gemeinde in der Métropole de Lyon

Personen:
 Achille Tocip, französischer General der Infanterie
 Nicolas de Grigny (1672–1703), französischer Komponist